Bajazid je lahko:
 Bajazid I. (1357-1403), sultan (1389-1402)
 Bajazid II. (1447-1512), sultan (1481-1512)